Schwarzburg steht für:

 Schwarzburg, Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Schloss Schwarzburg
 Schwarzburg (Adelsgeschlecht)

historisch:
 Freistaat Schwarzburg-Rudolstadt
 Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
 Freistaat Schwarzburg-Sondershausen
 Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen

Schwarzburg ist der Familienname folgender Personen:
 Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1637–1706), Dichterin geistlicher Lieder 
 Albert Werner-Schwarzburg (1857–1911), deutscher Bildhauer und Bildschnitzer
 Carl Günther von Schwarzburg-Rudolstadt (Polizeidirektor) (1771–1825), deutscher Polizeidirektor
 Gottfried von Schwarzburg (15./16. Jh.), Domherr in Münster

 Sophia Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1639–1672), Dichterin geistlicher Lieder

Siehe auch:
 Schwarzburgbund
 Schwarze Burg
 Schwarzenburg